Die 2. Bundesliga 2021/22 war die 48. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 23. Juli 2021 mit dem Spiel des Absteigers FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV (1:3) eröffnet und vom 20. Dezember 2021 bis zum 13. Januar 2022 durch eine Winterpause unterbrochen. Die Austragung des 34. und letzten Spieltags fand am 15. Mai 2022 statt, die Relegationsspiele fanden am 19. und 23. Mai 2022 statt. Insgesamt umfasste die Saison 306 Liga- und vier Relegationsspiele.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Wie in den vergangenen beiden Spielzeiten hat auch zu Beginn der Saison 2021/22 die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf den Ligabetrieb. Zum Eröffnungsspiel zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV waren beispielsweise bei einer theoretischen Maximalauslastung von 62.271 Plätzen 19.770 Zuschauer zugelassen.

Veränderungen gegenüber der Vorsaison 
Die Aufsteiger der Saison 2020/21, der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth, wurden durch den FC Schalke 04 und den SV Werder Bremen ersetzt. Schalke hatte zuvor 30 Jahre ununterbrochen in der Bundesliga gespielt und trat nun zu seiner sechsten Zweitliga-Saison an. Für Werder Bremen ist es nach der Spielzeit 1980/81 sogar erst die zweite Saison im deutschen Unterhaus.

Die nach einem Jahr direkt wieder abgestiegenen Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig wurden durch Dynamo Dresden (direkter Wiederaufstieg) und Hansa Rostock (Rückkehr nach neun Spielzeiten) ersetzt. Nach zwei Jahren Abstinenz war auch der FC Ingolstadt, der sich in der Relegation gegen den VfL Osnabrück durchsetzen konnte, wieder in der 2. Bundesliga vertreten.

Saisonverlauf

Hinrunde 
Der FC St. Pauli rückte am 7. Spieltag auf den Aufstiegsrelegationsrang vor, einen Spieltag später auf den zweiten Platz und nach neun Spielen schließlich auf die Spitzenposition, die er fortan durchgängig besetzte. Gemeinsam mit dem SV Darmstadt 98 (Rang 2) sowie dem 1. FC Nürnberg (Platz 7) hatten die Hamburger die jeweils drittwenigsten Gegentreffer hinnehmen müssen sowie die zweitmeisten Tore erzielt. Mit dem Österreicher Guido Burgstaller stellte St. Pauli darüber hinaus den besten Torschützen der Hinrunde (14 Treffer). Nürnberg verlor auch als einziges Team erst im zwölften Spiel erstmals, was keinem anderen Verein im deutschen Profifußball gelang. Neben St. Pauli und Darmstadt schloss auch der Hamburger SV, mittlerweile in seiner vierten Zweitligaspielzeit, mit den wenigsten Niederlagen (2) zu den oberen Rängen auf, aus welchen Jahn Regensburg zum Ende der Hinserie nach diversen Niederlagen rutschte. Die Oberpfälzer hatten an den ersten 13 Spieltagen lediglich einmal verloren und nach St. Pauli am zweithäufigsten Platz 1 belegt. Darmstadt 98 triumphierte jeweils mit 6:1 gegen Ingolstadt und Sandhausen; keine andere Mannschaft gewann höher.

Die Hinrunde beendete der Drittligaaufsteiger FC Ingolstadt 04 als Letzter, insgesamt standen die „Schanzer“ die gesamte Hinrunde über nur zweimal nicht unter dem Strich. Dies widerfuhr keinem anderen Zweitligisten, lediglich Erzgebirge Aue hielt sich zwischen der 5. und der 13. Runde dauerhaft im Tabellenkeller auf. Während Aue sowie der ebenfalls stark abstiegsgefährdete SV Sandhausen aber noch in Schlagdistanz zur Konkurrenz standen, hatte Ingolstadt nach Abschluss der Hinserie bereits elf Zähler Rückstand auf Platz 15.

Rückrunde 
Der Aufstiegskampf war von zahlreichen Wechseln an der Spitzenposition geprägt. Zwischenzeitlich konnte sich ein Trio, bestehend aus dem FC St. Pauli, der seinen Hinrundenvorsprung durch eine schwache Rückserie einbüßte, dem in der Rückrunde erfolgreichen SV Werder Bremen und dem SV Darmstadt 98, absetzen. Durch Punktverluste dieser drei Teams drang der zweite Absteiger, der FC Schalke 04, zu den Aufstiegsrängen vor. Der 1. FC Nürnberg, der lange in Schlagdistanz zur Tabellenspitze war, leistete sich gegen Ende der Saison eine Sieglosserie und war nach 32 Spieltagen nur noch theoretisch im Rennen um den Aufstieg. Der Hamburger SV hingegen konnte nach einer Schwächephase im April den Kontakt zu den Aufstiegsrängen wiederherstellen. Am 33. Spieltag besiegte Schalke den FC St. Pauli im direkten Duell mit 3:2 und realisierte somit den direkten Wiederaufstieg. Der FC St. Pauli hatte durch die Niederlage keine realistischen Aufstiegschancen mehr. Zum Saisonfinale sicherte sich Schalke mit einem Sieg die Meisterschaft, Werder Bremen gelang ebenfalls ein Sieg und damit der direkte Wiederaufstieg. Der HSV drehte nach Rückstand seine finale Partie und wehrte damit den Angriff der ebenfalls siegreichen Darmstädter auf den Relegationsplatz ab.

Im Anschluss an den 31. Spieltag stand der erst im vergangenen Frühjahr aufgestiegene FC Ingolstadt trotz Siegen gegen Nürnberg (5:0), Dresden (3:0) und Aue (3:2) als erster Absteiger fest. Einen Spieltag später war der Abstiegskampf entschieden: Erzgebirge Aue, das nach einem kleinen Aufwärtstrend zum Ende der Hinserie hin bis dato nur neun Punkte in der Rückrunde geholt hatte, musste nach sechs Jahren Ligazugehörigkeit absteigen. Dynamo Dresden, das in der Rückrunde noch sieglos und vom Tabellenmittelfeld auf Platz 16 abgestürzt war, verspielte gleichzeitig den direkten Klassenerhalt und musste nun in der Abstiegsrelegation antreten, in der man dem 1. FC Kaiserslautern unterlag und damit ebenfalls in die Drittklassigkeit abstieg. Der dritte Vorjahresaufsteiger, Hansa Rostock, rutschte zwar zwischenzeitlich auf den Relegationsplatz, konnte sich jedoch anschließend durch eine Siegesserie gegen Schalke, Kiel, Sandhausen und St. Pauli einen soliden Vorsprung auf die Abstiegsränge erarbeiten und den Verbleib in der Liga frühzeitig sichern.

Statistiken

Abschlusstabelle  

 || rowspan="2" |  

 || ()
|| rowspan="12" style="background:#FFFFFF" |

 || ()
 || rowspan="2" |

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
 Aufstieg
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. und 23. Mai 2022 ausgetragen.

|}
Hertha BSC blieb damit in der Bundesliga, der Hamburger SV in der 2. Bundesliga.

 Abstieg
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem 16. der 2. Bundesliga wurden am 20. und 24. Mai 2022 ausgetragen, wobei der Drittligist im ersten Spiel Heimreicht hatte.

|}
Der 1. FC Kaiserslautern stieg damit in die 2. Bundesliga auf, Dynamo Dresden stieg in die 3. Liga ab.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Stadien, Zuschauer, Sponsoren und Ausstatter 
Die Tabelle wird nach dem Zuschauerschnitt sortiert.

In der Spalte „max. ausgelastet“ werden nur Spiele berücksichtigt, bei denen die gesamte Stadionkapazität ausgenutzt werden konnte.

Seit Saisonbeginn gab es weiterhin pandemiebedingte Einschränkungen der Gesamtauslastungen. Die erste vollständig, d. h. bis zur uneingeschränkten Kapazität des Stadions, ausverkaufte Partie war das Heimspiel von Werder Bremen gegen den FC St. Pauli am 12. Spieltag, das erste Geisterspiel trug der FC Erzgebirge Aue am 15. Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 aus.

Wissenswertes

Höchstwerte der Saison 
 Der höchste Sieg war mit sechs Toren Differenz das 6:0 des SV Darmstadt 98 gegen den FC Erzgebirge Aue am 32. Spieltag.
 Die torreichsten Partien waren mit jeweils sieben Treffern:
 das 6:1 des SV Darmstadt 98 gegen den FC Ingolstadt 04 am 3. Spieltag,
 das 1:6 des SV Sandhausen gegen den SV Darmstadt 98 am 9. Spieltag,
 das 5:2 des FC Schalke 04 gegen den SV Sandhausen am 15. Spieltag,
 das 3:4 des SC Paderborn 07 gegen Werder Bremen am 20. Spieltag,
 das 3:4 des FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock am 25. Spieltag,
 das 3:4 von Holstein Kiel gegen den SC Paderborn 07 am 25. Spieltag,
 und das 2:5 des SV Darmstadt 98 gegen den FC Schalke 04 am 30. Spieltag.
 Die torreichsten Spieltage waren mit je 37 Treffern der 25. und 31. Spieltag.
 Fortuna Düsseldorf blieb als einziger Zweitligist zwölf Partien in Folge ungeschlagen.
 Die längste Siegesserie der Saison gelang Werder Bremen, das vom 16. bis zum 22. Spieltag sieben Spiele in Folge gewann. Trainer Ole Werner verpasste es knapp, den von Otto Rehhagel in der Saison 1980/81 aufgestellten Vereinsrekord mit acht aufeinanderfolgenden Siegen einzustellen.

Rekorde 
 Simon Terodde (FC Schalke 04) zog am 10. Spieltag mit seinem 154. Zweitligator an Dieter Schatzschneider vorbei. Dieser war bis dahin 34 Jahre lang der alleinige Rekordtorschütze der 2. Bundesliga gewesen.
 Im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten und 19 Tagen wurde Philipp Sonn (SV Darmstadt 98) mit seiner Einwechslung am 2. Spieltag zum bis dato jüngsten Spieler der Zweitligageschichte und folgte somit auf Günther Reeg, der in der Spielzeit 1984/85 mit 16 Jahren ebenfalls für Darmstadt aufgelaufen war. Efe-Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC) unterbot Sonns Rekord mit 16 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen, als er am 15. Spieltag eingewechselt wurde.

Besonderheiten 
 Entgegen der früheren Regelung, an den beiden letzten Spieltagen alle Spiele zeitgleich anzupfeifen, gilt dies nur noch für den letzten Spieltag.
 2,7 Millionen Zuschauer verfolgten den Ligaauftakt zwischen den beiden ehemaligen deutschen Meistern FC Schalke 04 und Hamburger SV im Free-TV – das Rückspiel sahen 1,29 Millionen. Damit waren es jeweils mehr Zuschauer als beispielsweise beim Samstagabendspiel zwischen den Bundesligisten RB Leipzig und VfL Bochum.
 Der FC Schalke 04 hatte vier unterschiedliche Bedruckungen im Brustbereich. Bis zum 23. Spieltag warb der Verein für den russischen Konzern Gazprom, am 24. Spieltag wurde der Schriftzug „Gazprom“ mit dem Aufdruck „Schalke 04“ überdeckt und am 25. Spieltag mit dem Logo des neuen Sponsors Vivawest aus Essen zusammen mit der Aufschrift „GEmeinsam für Frieden“; seit dem 26. lief der Verein schließlich nur mit der Werbung für Vivawest auf. Der Sponsorenwechsel erfolgte als Konsequenz aus dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar 2022.

Cheftrainer 
Die Tabelle listet alle Trainer auf, die zu Beginn der Saison ihre jeweilige Mannschaft verantworten. Interimstrainer sind unter den Trainerwechseln berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Vereine sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Top-Spiele am Samstagabend 
Montagsspiele gibt es laut der DFL ab dieser Saison nicht mehr, da diese durch ein Samstagabendspiel um 20:30 Uhr ersetzt wurden, das zudem stets von Sport1 übertragen wird. Diese erste größere Präsenz von Liveübertragungen im Free-TV seit den Montagsspielen bis zur Saison 2016/17 ergänzt Sat.1 (ran) durch das Eröffnungsspiel und die Relegationsspiele in beide Richtungen. Sky zeigt hingegen alle Spiele live.

Bei den sogenannten „Top-Spielen“ am Samstagabend waren der Hamburger SV und der FC Schalke 04 je achtmal und somit am häufigsten vertreten. Der FC Ingolstadt 04 absolvierte dagegen als einziges Team kein Samstagabendspiel. Zwei Partien wurden sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde als Top-Spiel ausgewählt: Die Partien des Karlsruher SC gegen den Hamburger SV am sowie des FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04. An allen anderen Spieltagen waren in der Hin- bzw. Rückserie je zwei unterschiedliche Begegnungen Top-Spiele. Die meisten Siege (5) in den Top-Spielen konnte der Meister Schalke 04 erzielen, gefolgt vom 1. FC Nürnberg, dem Hamburger SV und dem SV Darmstadt 98 (je 3). Zehnmal endete ein Top-Spiel unentschieden, davon siebenmal 1:1.

Kader

Literatur 
 kicker Sonderheft: Bundesliga 2021/2022, Olympia-Verlag, Nürnberg 2021, .

Einzelnachweise 

 
2021 22
2 Bundesliga 2021 22